A3 poate fi:

 Autostrada A3, care va conecta București, Ploiești, Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea.
 A3, format de hârtie – 297 × 420 mm
 Aegean Airlines, A3 – codul IATA al acestei companii aeriene